Protothelenellaceae är en familj av lavar. Protothelenellaceae ingår i klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Protothelenellaceae